Eine Billardweltmeisterschaft wird in verschiedenen Disziplinen des Billards ausgetragen:
 Für die Weltmeisterschaft im Snooker siehe: Snookerweltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Poolbillardvariante 8-Ball siehe: WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Poolbillardvariante 9-Ball siehe: WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft sowie WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen
 Für die Weltmeisterschaft in der Poolbillardvariante 10-Ball siehe: WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft sowie WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen
 Für die Weltmeisterschaft in der Poolbillardvariante 14/1 endlos siehe: WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Billard Artistique siehe: Billard-Artistique-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Cadre 47/1 siehe: Cadre-47/1-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Cadre 47/2 siehe: Cadre-47/2-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Cadre 71/2 siehe: Cadre-71/2-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Dreiband siehe: Dreiband-Weltmeisterschaft sowie Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Dreiband für Teams siehe: Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Einband siehe: Einband-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Freie Partie siehe: Freie-Partie-Weltmeisterschaft
 Für die Weltmeisterschaft in der Karambolagevariante Fünfkampf siehe: Fünfkampf-Weltmeisterschaft